72-й чемпионат Европы по тяжёлой атлетике прошёл с 20 по 25 апреля 1993 года в Софии (Болгария). В турнире приняли участие 153 спортсмена из 27 стран. Атлеты были разделены на 10 весовых категорий и соревновались в двоеборье (рывок и толчок).

Медалисты

Командный зачёт

Ссылки 
 Тяжёлая атлетика. Справочник (редакторы А. Алексеев, С. Бердышев). — М., «Советский спорт», 2006. ISBN 5-9718-0131-7

1993
Международные спортивные соревнования в Софии
Тяжёлая атлетика
Апрель 1993 года
Спорт в Болгарии в 1993 году
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в Болгарии
Чемпионаты Европы в Болгарии
1993 год в тяжёлой атлетике